La donna del giorno (Libeled Lady) – film del 1936 diretto da Jack Conway
La donna del giorno (Woman of the Year) – film del 1942 diretto da George Stevens
La donna del giorno – film del 1956 diretto da Francesco Maselli